Баев, Баёв — русская фамилия.

Известные носители 
 Баев, Александр Александрович (1904—1994) — советский биохимик.
 Баев, Баю (род. 1941) — болгарский борец вольного стиля, чемпион Европы, призёр чемпионатов мира.
 Баев, Василий Стефанович (1914—1991) — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 
 Баев, Георгий Лукьянович (1916—1941) — советский самбист и борец.
 Баев, Гаппо (1870—1939) — градоначальник Владикавказа.
 Баев, Давид Альбертович (род. 1997) — российский борец вольного стиля.
 Баев, Денис Юрьевич (род. 1983) — российский хоккеист, тренер.
 Баев, Евгений Анатольевич (род. 1952) — российский гитарист, композитор, педагог.
 Баёв, Иван Ильич (1903—1960) — капитан промысловых судов Мурманского тралового флота, депутат ВС СССР.
 Баев, Иван Николаевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 19 октября 1916.
 Баев, Игорь Александрович (1940—2021) — российский экономист, профессор.
 Баёв, Константин Иванович (1916—1943) — советский поэт, сельский корреспондент.
 Баев, Кирилл Осипович (1903—1919) — партизанский разведчик в отряде И. В. Громова во время Гражданской войны в России, пионер-герой.
 Баев, Макар Матвеевич (1894—1919) — русский революционер.
 
 
 
 Баев, Семён Мартынович (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Баев, Сергей (род. 1985) — российский пловец в ластах.

Топоним 
 Баев — село в Луцком районе Волынской области Украины.

См. также